Комплемент, комплементан, или комплементаран (лат. complere, complementum, complementarius - допуна, додатак, или попуна).
 Допунски, који допуњује, који служи као допуна или додатак чему.
 грам. Допуна, одредба.
 мат. - Комплементан скуп је скуп којим се допуњује до надскупа, тзв. универзалног скупа; комплементан угао је угао који се допуњује до 90° (в. суплементан угао); 
 мед. Комплементна материја - серумска материја која има способност да уништава бактерије или да неутралише њихове отрове.
 Комплементарне боје - допунске боје, тј. оне које дају белу боју када се помешају у одређеном односу, нпр. жута и индиго плава боја (в. хармоничне боје).
 Комплементарни дан - допунски дан (29) у фебруару сваке преступне године.
 Систем комплемента - део имунског система

Граматика
Математика
Медицина